Ганс-Генрих Реккевег () (9 мая 1905, Херфорд, провинция Вестфалия — † 13 июня 1985, Баден-Баден, Баден-Вюртемберг), основатель гомотоксикологии, являющейся модернизацией и дальнейшим развитием гомеопатии.

Биография 
Сын учителя Херфордской школы Генриха Рекевега. Его отец лечился с помощью гомеопатии. В 1924—1930 Г.-Г. Рекевег изучал медицину в Вюрцбурге, Мюнстере, Берлине и Бонне. В Берлине встретился с профессором Августом Биром, также в контакте с гомеопатией. В 1928 году он прошел государственную экспертизу, в 1930 году получил медицинскую степень в Бонне. В 1936 году основал фармацевтическую компанию , по первым буквам латинского выражения «Herba est ex luce» (растение черпает силу из света).

Его братья, Клаус Гюнтер Рекевег и Альфред Рекевег, основали в 1947 году в Херфорде компанию «Dr. A. Reckeweg & Co. GmbH», которая специализируется на производстве гомеопатических лекарственных средств.

Труды 
 Реквег Г.-Г. Гомеопатическая антигомотоксикология. : Систематизированное практическое лекарствоведение. — М.: Книжное издательство «Гомеопатическая Медицина», 2000. — 592 с.
 Hans-Heinrich Reckeweg. Schweinefleisch und Gesundheit, Allgemeinverständlicher Vortrag, 48 S. m. Abb., ISBN 978-3-922907-06-0
 Hans-Heinrich Reckeweg. Homoepathia Antihomotoxica, Symptomen- und Modalitätenverzeichnis mit Arzneimittellehre, 712 S. mit CD-Rom und Beilage Präparateliste, ISBN 978-3-936676-29-7
 Hans-Heinrich Reckeweg. Homotoxicology. Homeopathic theory in terms of modern medical concepts. Printed in Germany, 148 pages

Комментарии

Примечания

Источники 
 Principles of Homotoxicology — Dr.med. Ivo Bianchi.
 The Fundamentals of Homotoxicology — Gabriele Herzberger

Ссылки 
 Literatur von und über Hans-Heinrich Reckeweg, поиск по каталогу Немецкая национальная библиотека
 Hans-Heinrich Reckeweg. Books on Amazon

Гомеопаты Германии
Деятели альтернативной медицины